Grelot
Grillon

Gens
Claude François Grillot de Prédélys
Émile-Jules Grillot de Givry
Louis Grillot
Rémy Grillot

Lieu
Château Grillot

Homonymie de patronyme